Río San Juan é um departamento da Nicarágua, sua capital é a cidade de San Carlos. O seu nome provém do rio San Juan.

Municípios 

 El Almendro
 El Castillo
 Morrito
 San Carlos
 San Juan de Nicaragua
 San Miguelito

 
Estados e territórios fundados em 1957